Tväråträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Inre Tväråträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (10,1 ha)
Tväråträsket, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (4,93 ha)
Yttre Tväråträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (25,2 ha)
Inre Tväråträsket (Lycksele socken, Lappland, 719955-161899), sjö i Lycksele kommun,  (7,72 ha)
Inre Tväråträsket (Lycksele socken, Lappland, 720215-161913), sjö i Lycksele kommun,  (1,69 km²)
Tväråträsket, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (1 km²)
Tväråträsk, Sorsele kommun, bebyggelse vid denna sjö, 
Yttre Tväråträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (1,06 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn